Die NBA-Saison 1982/83 war die 37. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 29. Oktober 1982 und endete am 17. April 1983. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 19. April 1983, die Ende Mai mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Philadelphia 76ers mit einem 4:0 in der Serie gegen die Los Angeles Lakers sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1982 fand am  29. Juni 1982 in New York City statt. An erster Position wurde James Worthy von den Los Angeles Lakers gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1983 wurde am 13. Februar 1983 im The Forum in Inglewood ausgetragen. Der Osten gewann mit 132 zu 123. Zum MVP wurde Julius Erving gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Moses Malone, Philadelphia 76ers
Rookie of the Year: Terry Cummings, San Diego Clippers
Defensive Player of the Year: Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Sixth Man of the Year: Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Coach of the Year: Don Nelson, Milwaukee Bucks
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
C – Julius Erving, Philadelphia 76ers
G – Moses Malone, Philadelphia 76ers
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
All-NBA Second Team:
F – Alex English, Denver Nuggets
F – Buck Williams, New Jersey Nets
C – Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
G – George Gervin, San Antonio Spurs
G – Isiah Thomas, Detroit Pistons
All-NBA Rookie Team:
James Worthy, Los Angeles Lakers
Quintin Dailey, Chicago Bulls
Terry Cummings, San Diego Clippers
Clark Kellogg, Indiana Pacers
Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
NBA All-Defensive First Team:
Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Dan Roundfield, Atlanta Hawks
Moses Malone, Philadelphia 76ers
Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Dennis Johnson, Phoenix Suns
Maurice Cheeks, Philadelphia 76ers
NBA All-Defensive Second Team:
Larry Bird, Boston Celtics
Kevin McHale, Boston Celtics
Wayne Rollins, Atlanta Hawks
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
T. R. Dunn, Denver Nuggets

Playoffs 
In der ersten Runde traten zunächst die Teams auf den Setzlistenplätzen drei bis sechs an. Die beiden topplatzierten Teams der Conferences stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein. In der ersten Runde wurde im Best-of-Three-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1982/83 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1982/83